Грују има више значења:

 Грују (Катеаска), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Грују (Нукшоара), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Грују (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Грују (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Грују (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Грују (Илфов), општина у округу Илфов у Румунији